Вайлд () — англійське прізвище, в перекладі означає дикий
 Вік Вайлд (, ; 1986) — російський сноубордист, олімпійський чемпіон (2014).
 Віллі Вайлд (; 1852—1899) — ірландський журналіст та поет вікторіанської епохи; старший брат Оскара Вайлда.
 Генрі Вайлд — британський морський офіцер, загинув на Титаніку.
 Ґабріелла Вайлд (, справжнє ім'я ; 1989) — англійська акторка та модель.
 Ерл Вайлд (; 1915—2010) — американський піаніст і композитор.
 Закк Вайлд (; справжнє ім'я ; 1967) — американський рок-музикант, гітарист-віртуоз, автор пісень.
 Кім Вайлд (; 1960) — британська поп-співачка.
 Олівія Вайлд (; 1984) — американська кіноакторка.
 Оскар Вайлд (; 1854—1900) — англо-ірландський поет, драматург, письменник, есеїст.
 Френк Вайлд (; 1873—1939) — британський полярний дослідник.

Інше 
 Вайлд-кард (від  — «дика картка») — запрошення спортсмену чи команді взяти участь у змаганнях, яке надається організаторами поза рейтингом.
 «Міннесота Вайлд» () — професіональна хокейна команда з міста Сент-Пол у штаті Міннесота (США).

Примітки